Пу́таница:
 Путаница — беспорядок, неразбериха, недоразумение в чём-либо, что-либо спутанное.
 «Путаница» — стихотворение К. И. Чуковского.

Фильмы 
 «Путаница» — советский короткометражный рисованный мультфильм 1974 года по одноимённому стихотворению Корнея Чуковского.
 «Путаница» — советский рисованный мультфильм 1982 года, режиссёр Ирина Гурвич.
 «Путаница» () — американский фильм-комедия режиссёра Питера Маккарти 1994 года.